Trust (rechtsvorm), een Angelsaksische rechtsvorm
 Trustkantoor, een kantoor dat zich bezighoudt met het beheren van vennootschappen
 Trust (elektronicabedrijf), een elektronicabedrijf
 De Trust, een voormalig Nederlands theatergezelschap, opgegaan in De Theatercompagnie
 Trust (Franse band), een Franse metalband
 Trust (Belgische band), een Belgische popgroep
 Trust (Saga), een album van de Canadese band Saga
 enkele films, waaronder:
 Trust (1990) van Hal Hartley met Adrienne Shelley en Martin Donovan
 Trust (1999) van David Drury
 Trust (2009) van Allan Harmon
 Trust (2010) van David Schwimmer
 Doverie, een historisch drama van Edvin Laine en Viktor Tregubovich uit 1976
 Trust (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2003
 Trust (Britse serie), een Britse televisieserie uit 2018